Towell ist der Familienname folgender Personen:

 David Towell (1937–2003), US-amerikanischer Politiker
 Richie Towell (* 1991), irischer Fußballspieler
 Larry Towell (* 1953), kanadischer Fotograf